NGC 337A (другие обозначения — MCG-01-03-65, IRAS00589-0751, PGC 3671) — карликовая спиральная галактика с перемычкой. Находится в созвездии Кит.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Является компаньоном спиральной галактики NGC 337, находится к югу от последней на угловом расстоянии 26,6 минуты . В 1998 в NGC 337A (102" к западу и 79" к югу от центра галактики) была зарегистрирована вспышка сверхновой, получившей обозначение 1998dn . Поверхностная яркость галактики очень мала, см. фотографии.

 

0337
Кит (созвездие)
Спиральные галактики с перемычкой